Afrasia djijidae — викопний примат, який жив у М'янмі приблизно 37 мільйонів років тому, під час пізнього середнього еоцену. Єдиний вид у роду Afrasia, це був маленький примат, який важив приблизно 100 грамів. Попри значну географічну відстань між ними, вважається, що Афразія тісно пов'язана з Afrotarsius, загадковою скам'янілістю, знайденою в Лівії та Єгипті, яка датується 38–39 мільйонами років тому. Якщо цей зв'язок правильний, це свідчить про те, що ранні вищі примати розійшлися з Азії в Африку в середньому еоцені, і додасть ще більше підтвердження гіпотезі про те, що перші мавпи еволюціонували в Азії, а не Африці. Ні Afrasia, ні Afrotarsius, які разом утворюють родину Afrotarsiidae, не вважаються предками сучасних приматів, але вони є частиною бічної гілки або групи стебла, відомої як еосимиєподібні. Оскільки вони не дали початку стовбуровим вищим приматам, відомим з тих самих відкладень в Африці, вважається, що ранні азійські мавпи поширювалися з Азії до Африки неодноразово до пізнього середнього еоцену. Подібне поширення з Азії до Африки також спостерігалося приблизно в той же час в інших групах ссавців, включаючи гістрикогнатних гризунів і антракотерій.

Афразія відома завдяки чотирьом ізольованим корінним зубам, знайденим у формації Пондаунг у М'янмі. Ці зуби схожі на зуби Afrotarsius і Eosimiidae і відрізняються лише деталями жувальної поверхні. Наприклад, задня частина третього нижнього моляра відносно добре розвинена. У формації Пондаунг Афразія була частиною різноманітної спільноти приматів, яка також включає еосимиїд Bahinia та членів родин Amphipithecidae та Sivaladapidae.

Кладограма

Примітки 

Роди ссавців
Фауна еоцену